A MotoGP 1951-es szezonja volt a bajnokság harmadik kiírása, ahol a versenyzők 4 kategóriában, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméterben indulhattak.

Versenynaptár

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³ 

MotoGP-szezonok
Motogp